Jesús Castro puede referirse a:

Personas 
 Humberto Jesús Castro García (1957-), pintor cubano.
 Jesús Antonio Castro González (1951-1993), futbolista español.
 Jesús Castro Agúndez (1906-), maestro y político mexicano.
 Jesús Castro Romani (1983-), jugador español de baloncesto profesional.
 Jesús Castro Romero (1993-), actor español.